Spojení písmen I a O může mít různé významy:

IO 
 IO – kód ISO 3166-2 pro Britské indickooceánské území
 Integrovaný obvod (zkratka IO) – elektrotechnická součástka
 Vstup/výstup (zkratka (I/O) – zařízení zprostředkovávající kontakt počítače s okolím (pochází z anglických slov Input/Output)
 IO (manga)
 Kód IATA Indonéské areolinie
 Irsai Oliver – odrůda vinné révy

Io 
 Io (měsíc) – jeden z měsíců planety Jupiter
 Io (album) – album brněnské skupiny Biorchestr (2014)

io 
 ido – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.io 
 .io – internetová doména nejvyššího řádu pro Britské zaoceánské území

Podobné výrazy 
 Íó – postava z řecké mytologie

Externí odkazy